Kaninchen steht für:
 Kaninchen, mehrere Arten aus der Familie der Hasen
 Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus), die in Europa gängigste Kaninchenart
 Hauskaninchen, Zuchtform des Wildkaninchens
 Kaninchen als Wappentier, siehe Hase (Wappentier)
 Kaninchen (Loriot), ein Trickfilm-Sketch des deutschen Humoristen Loriot
 Das Kaninchen, ein Gemälde des französischen Malers Édouard Manet

Siehe auch:

 Kanin (Begriffsklärung)